Parede — estrutura arquitetónica

Angola
Paredes (Dembos) — comuna da província de Bengo

Portugal

Municípios 
Paredes — do distrito do Porto
Paredes de Coura — do distrito de Viana do Castelo

Freguesias e ex-freguesias 
Paredes (freguesia) — do concelho homónimo
Paredes (Penafiel)
Paredes da Beira — de São João da Pesqueira
Paredes de Viadores e Manhuncelos — de Marco de Canaveses
Paredes de Viadores — de Marco de Canaveses
Paredes do Bairro — de Anadia
Paredes Secas — do concelho de Amares

Aldeias 
Paredes (Parada) — do concelho de Bragança
Paredes da Vitória — do concelho de Alcobaça
Paredes do Rio — do concelho de Montalegre

Municípios da Espanha
Paredes (Espanha) — da província de Cuenca
Paredes de Escalona — da província de Toledo
Paredes de Nava — da província de Palência
Paredes de Sigüenza — da província de Guadalajara

Pessoas
Leandro Paredes — futebolista argentino
Esteban Paredes — futebolista chileno
Juan Carlos Paredes — futebolista equatoriano

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes